Illuminati (orde), diverse geheime genootschappen
Illuminati in de hedendaagse cultuur
Illuminati (Marvel), groep superhelden
Illuminati (spel), een kaartspel van Steve Jackson Games